Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 338 dans le monde.

 Route 338 au Québec, Canada
 Route nationale 338 en France